Jamor pode referir-se a:
 Rio Jamor – uma ribeira no concelho de Oeiras
 Campus do Jamor – um dos campi da Universidade de Lisboa
 Estádio Nacional do Jamor – designação do Estádio Nacional de Portugal

Desambiguação